Niemcy:
 Euba – dzielnica Chemnitz

Osoby:
 Akin Euba – nigeryjski kompozytor
 Wolf Euba – niemiecki aktor